

Sigle
 Kazakhstan Temir Zholy – società ferroviaria kazaka

Codici 
 ktz – codice ISO 639-3 della lingua juǀ'hoan